Oregón es un estado de los Estados Unidos.

Lugares
Oregón (Illinois) es una ciudad en el condado de Ogle, estado estadounidense de Illinois.
Oregón City, sede del condado de Clackamas, estado de Oregón.
Condado de Oregón, uno de 114 condados del estado estadounidense de Misuri.

Historia
Senda de Oregón, una de las principales rutas de migración por tierra del continente norteamericano
Territorio de Oregón, nombre con el que era conocida la región del noroeste de América del Norte situada al oeste de las Montañas Rocosas, hasta el océano Pacífico.
Tratado de Oregón, tratado firmado el 15 de junio de 1846 en Washington D.C

Arte y espectáculos
 Oregón televisión, programa de televisión español que se emite en la cadena autonómica Aragón televisión.

Botánica
Pino oregón, nombre de la especie Pseudotsuga menziesii.

Educación
Universidad de Oregón, una universidad pública en Eugene, Oregón.
Universidad Estatal de Oregón, una universidad pública del estado de Oregón.

Vitivinicultura
Vino de Oregón, denominación vinícola del estado de Oregón.

Oregon también puede referirse a:

Lugares
Oregon (Misuri), ciudad en el condado de Holt, estado estadounidense de Misuri.
Oregon (Wisconsin), villa en el condado de Dane, estado estadounidense de Wisconsin.
Oregon (condado de Dane, Wisconsin), pueblo en el condado de Dane, estado de Wisconsin.

Arte y espectáculos
 Oregon (banda), banda estadounidense de jazz contemporáneo y world fusión, creada en 1971.

Botánica
Oregon Garden, jardín botánico y una atracción turística en Silverton, Oregón.

Deporte
Oregon Ducks, equipo deportivo de la Universidad de Oregón.
Oregon State Beavers, equipo deportivo de la Universidad Estatal de Oregón.

Barcos
USS Oregon (BB-3), acorazado de la US Navy perteneciente a la Clase Indiana.